Zindah Jān kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Zindah Jān (distriktshuvudort), Herat, 
 Zindah Jān (distrikt), Herat, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar